

Persone
 Anatoly Fetisov (1940) – ex timoniere russo
 Andrej Fetisov (1972) – ex cestista russo
 Gleb Fetisov (1966) – miliardario, investitore e produttore cinematografico russo 
 Vjačeslav Fetisov (1958) – ex hockeista su ghiaccio, allenatore di hockey e politico russo, fino al 1991 sovietico

Altro
 8806 Fetisov – asteroide della fascia principale